Wiesław Gawlikowski – polski aktor
 Wiesław Gawlikowski – polski sportowiec, strzelec